Tunhem, Västra Tunhem eller  Östra Tunhem kan syfta på:

 Västra Tunhems socken – socken i Västergötland i Väne härad innan 1885 Tunhems socken
 Västra Tunhems landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Älvsborgs län 1863–1974 innan 1885 Tunhems landskommun
 Västra Tunhems församling – en församling i Väne kontrakt i Skara stift innan 1885 Tunhems församling
 Västra Tunhems kyrka – en kyrkobyggnad i Västra Tunhem i Skara stift innan 1885 Tunhems kyrka
 Västra Tunhems distrikt – ett distrikt i Vänersborgs kommun och Västra Götalands län
 Östra Tunhems socken –  socken i Västergötland i Gudhems härad innan 1885 Tunhems socken
 Östra Tunhems landskommun – en tidigare kommun i dåvarande Skaraborgs län 1863–1952 innan 1885 Tunhems landskommun
 Östra Tunhems församling –  en församling i Skara stift –2006 innan 1885 Tunhems församling
 Östra Tunhems kyrka – en kyrka i Falköpings kommun innan 1885 Tunhems kyrka
 Östra Tunhems distrikt –  ett distrikt i Falköpings kommun och Västra Götalands län